Damita Jo (zangeres), Amerikaanse zangeres (1930-1998)
Damita Jo (album), album van Janet Jackson.
Damita Jo DuBlanc, Amerikaans actrice.